Поярков, Владимир:
 Поярков, Владимир Александрович (1869 — ?) — русский художник.
 Поярков, Владимир Александрович (1920—1955) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Поярков, Владимир Кириллович (Митрополит Ювеналий; род. 1935) — епископ Русской Церкви.
 Поярков, Владимир Эрастович (1906—1974) — доктор геолого-минералогических наук, лауреат Сталинской премии.